Hüppe steht für:
 Hüppe (Unternehmen), deutsches Unternehmen der Sanitärtechnik
 ein Waffelröllchen, eine regionale Variante von Hippe (Gebäck)

Hüppe ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Hüppe (1924–2009), deutscher Unternehmer und Mäzen, Gründer des Unternehmens Hüppe
 Hubert Hüppe (* 1956), deutscher Politiker (CDU)
 Justin Hüppe (1890–1964), deutscher Unternehmer und Mäzen

Siehe auch:

 Hüpper
 Hübbe
 Huppe
 Hüppi